Q3, IATA-code van Zambian Airways
 Q3, een buslijn in New York
 derde kwartaal van een jaar
 Audi Q3